Manojlo Komnin Duka (Μανουήλ Κομνηνός Δούκας, Manouēl Komnēnos Doukas) bio je srednjovekovni grčki plemić, a znan je i kao Manojlo Anđeo (Μανουήλ Ἄγγελος).

Nije poznato kada je tačno rođen.

Njegov otac je bio Jovan Duka (sevastokrator), koji je imao barem jednu ženu, Zoe, ali je moguće da je imao još jednu suprugu, čije ime nije poznato. 

Bio je brat Teodora Duke (despot Epira), Mihajla Duke (despot Epira) i Konstantina Duke (despot).

Manojlo je bio lord Pharsalea, Larisse i Platámone. Teodor ga je učinio i despotom.

Nakon što je Teodor zarobljen od Bugara 1230, Manojlo se proglasio „carem Soluna“, a bio je i lord Tesalije.

Oženio je Jefimiju i Mariju Bugarsku, ćerku Ivana Asena II i Ane. Moguće je da je imao ćerku Helenu. Manojlo se rastao od Marije te nije poznato koja je žena rodila Helenu . Jefimija je bila ćerka Stefana Nemanje.

Izvori 

Византијски деспоти